Accent steht für:

 Accent (Rebsorte), eine Rotweinsorte
 Accent (Kernel), ein auf der Carnegie Mellon University unter der Leitung von Rick Rashid zwischen 1979 und 1981 entwickelter Netzwerkbetriebssystem-Kernel
 Accent (Label), auf Alte Musik spezialisiertes Klassiklabel
 Accent (Zeitschrift), ehemalige niederländische politische Wochenzeitschrift
 Hyundai Accent, Pkw-Modell von Hyundai

Siehe auch:
 Akzent
 Akcent